Tenisový turnaj WTA Barclays Dubai Tennis Championships 2010 se konal ve dnech 14. - 20. února v Dubaji ve Spojených arabských emirátech venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie Premier 5 a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 2 000 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Související články 
 Barclays Dubai Tennis Championships
 Barclays Dubai Tennis Championships 2010 - muži

Reference 

 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Dubai Tennis Championships
Sport ve Spojených arabských emirátech v roce 2010
WTA Tour 2010